Mericisca är ett släkte av fjärilar. Mericisca ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Mericisca